Hieronder volgt een lijst met daarin de grootste sterren geklasseerd volgens straal. Echter is de lijst niet compleet of perfect, aangezien de straal van een ster niet exact te bepalen valt. Waardoor er discussies en onduidelijkheden bestaan over de grootte van enkele sterren.

Hyperreus
grootste bekende sterren